Lipina steht für:

 Lipina, Gemeinde im Okres Olomouc, Tschechien
 Lipina, Ortslage von Frýdek-Místek, Tschechien
 Lipina, Ortsteil von Jamné, Okres Jihlava, Tschechien
 Lipina, Ortsteil von Mladoňovice, Okres Chrudim, Tschechien
 Lipina, Ortslage von Ostrava, Tschechien
 Lipina, Ortsteil von Štáblovice, Okres Opava, Tschechien
 Lipina, Ortsteil von Zbraslavice, Okres Kutná Hora, Tschechien
 Lipina, Ortsteil von Valašské Klobouky, Okres Zlín, Tschechien
 Dolní Lipina, Ortsteil von Lipová u Chebu, Okres Cheb, Tschechien

 Lipina (Ermland-Masuren), Weiler in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Lipina (Lublin), Weiler in der Woiwodschaft Lublin, Polen
 Lipina (Łódź), Dorf in der Woiwodschaft Łódź, Polen
 Lipina (Podlachien), Dorf in der Woiwodschaft Podlachien, Polen

 Lipina (Kursk), Dorf im Rajon Prjamizyno, Oblast Kursk, Russland